Цутида — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цутида, Тосиро (род. 1964) — японский геймдизайнер и продюсер, работающий на компанию Square Enix.
 Цутида, Хикаси (род. 1967) — японский футболист, игравший на позиции вратаря.